Esta é uma lista de vencedores de provas nacionais de futebol na Alemanha. Esta lista inclui as principais provas organizadas pela Federação Alemã de Futebol e pela DFL – Deutsche Fußball Liga, incluindo a Bundesliga, a Taça da Alemanha e a Supertaça da Alemanha. 

O destaque colorido indica a conquista de uma Dobradinha (vencer o Campeonato e a Taça de Itália na mesma época).

Vencedores por Época

Vitórias Múltiplas

Vitórias Consecutivas

Notas:
Hexa: 6 vitórias consecutivas
Penta: 5 vitórias consecutivas
Tetra: 4 vitórias consecutivas
Tri: 3 vitórias consecutivas
Bis: 2 vitórias consecutivas

Futebol da Alemanha